Talivittaticella är ett släkte av mossdjur. Talivittaticella ingår i familjen Catenicellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Talivittaticella